El término Odyssey puede referirse a:
Odyssey, álbum de Yngwie Malmsteen.
Magnavox Odyssey, la primera videoconsola.
Odyssey, crucero de batalla del universo ficticio de Stargate.
Odyssey Marine Exploration, empresa cazatesoros acusada repetidamente de expolio.
Odyssey Arena, instalación deportiva y de espectáculos ubicada en Belfast, Irlanda del Norte.
Mars Odyssey, sonda espacial lanzada por la NASA.